El Gran Premio de San Remo de 1950 fue una carrera   de Fórmula Uno no puntuable para el campeonato disputada el 16 de abril de 1950 en el circuito de Ospedaletti en San Remo, Liguria, Italia. La carrera de 90 vueltas fue ganada por el piloto de Alfa Romeo, Juan Manuel Fangio , luego de salir desde la segunda posición. Luigi Villoresi finalizó segundo con un Ferrari y Alfredo Pián finalizó tercero con un Maserati .

Resultados 

Carreras de Fórmula 1